Lasiodiplodia är ett släkte av svampar. Lasiodiplodia ingår i familjen Botryosphaeriaceae, ordningen Botryosphaeriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasiodiplodia